Alamitos Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alamitos Creek (Los Alamitos Percolation Ponds), Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 Alamitos Creek (Rio Pueblo), Fluss im Bundesstaat New Mexico

Siehe auch:
 Alamito Creek